Perelman je příjmení patřící více osobnostem:

 Chajim Perelman (1912–1984) – polsko-belgický filosof a právní teoretik
 Vadim Perelman (* 1963) – ukrajinsko-americký filmový režisér
 Grigorij Perelman (* 1966) – ruský matematik

Související články 

 Perlman
 Pearlman